La Maison d'en face peut faire référence à :
La Maison d'en face, pièce de théâtre de Paul Nivoix, créée en 1934 ;
La Maison d'en face (adaptation de cette pièce), film français de Christian-Jaque, sorti en 1937 ;
La Maison d'en face, bande dessinée de la série Sophie de Jidéhem, publiée en 1972 ;
La Maison d'en face, autobiographie de Nicoletta, publiée en 2008.
La Maison d'en face, mini-série télévisée française de 6 épisodes de Lionel Bailliu, 2021, adaptée de la série néerlandaise Nieuwe Buren.